Pillupönen ist die deutsche Bezeichnung für zwei Orte in der russischen Oblast Kaliningrad:
 Pillupönen, 1938 bis 1946 Schloßbach, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen, seit 1946: Newskoje (Kaliningrad, Nesterow), Siedlung im Rajon Nesterow
 Pillupönen, 1938 bis 1946 Kuttenhöh, Kreis Insterburg, Ostpreußen, ab 1946: Sosnjaki, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk